Whittingham kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Whittingham, Northumberland, ort i England, Northumberland, 
 Whittingham, Lancashire, civil parish i England,

USA 

 Whittingham (ort), New Jersey, Middlesex County, 

Robotskapade USAförgreningar